Реджо-Калабрія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Реджо-Калабрія — провінція в Італії, у регіоні Калабрія.